Ша́клтон, Шеклтон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шеклтон, Лен (1922—2000) — английский футболист, игравший на позиции нападающего.
 Шеклтон, Лидия (1828—1914) — ирландская художница, мастер ботанической иллюстрации.
 Шеклтон, Эрнест (1874—1922) — англо-ирландский исследователь Антарктики. Другое 
 Шеклтон — ударный кратер, который лежит на южном полюсе Луны.

 См. также 
 Берег Шеклтона — часть побережья Антарктиды, северо-восточный склон Трансантарктических гор, обрамляющий шельфовый ледник Росса.
 Ледник Шеклтона — крупный ледник в Западной Антарктиде.
 Шельфовый ледник Шеклтона — шельфовый ледник в Восточной Антарктиде, на побережье Земли Королевы Мэри и Земли Уилкса.
 Avro Shackleton — четырёхмоторный поршневой патрульный противолодочный самолёт Королевских ВВС Великобритании

 Примечания